Пустовский — название населённых пунктов:

Россия 
 Пустовский — хутор в Кумылженском районе Волгоградской области.
 Пустовский — посёлок в Спас-Деменском районе Калужской области.